Walter Thürmer ist der Name folgender Personen:

* Walter Thürmer (Politiker) (1896–1971), deutscher Politiker (DVP, LDPD)
 Walter Thürmer (Bildhauer) (1905–1996), deutscher Bildhauer